HMS Edgar je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Edgar (1668) 
 HMS Edgar (1758) 
 HMS Edgar (1779) 
 HMS Edgar (1859) 
 HMS Edgar (1858) 
 HMS Edgar (1890) 
 HMS Edgar (51) 
 HMS Edgar (1945)

Edgar